Силин, Александр:
 Силин, Александр Алексеевич (1962—2012) — советский и российский киноактёр.
 Силин, Александр Валентинович (род. 1962) — подполковник ВДВ, Герой России (указ от 13.02.1995, медаль № 114).
 Силин, Александр Семёнович (1921—2010) — советский живописец, народный художник Российской Федерации.
 Силин, Александр Николаевич — генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик СССР.